Laubkogel ist der Name folgender Berge:
 Laubkogel (Kitzbüheler Alpen, 2317 m), bei Wald im Pinzgau, Land Salzburg
 Laubkogel (Kitzbüheler Alpen, 2114 m), zwischen Mühlbach und Unterem Grund beim Rettenstein, Grenze Salzburg/Tirol
 Laubkogel (Kitzbüheler Alpen, 1760 m), bei Aurach am Jochberg, Tirol